Bernardo Lanzetti – cantante italiano
 Bernardo Lanzetti – album di Bernardo Lanzetti del 1980
 Bernardo Lanzetti – album di Bernardo Lanzetti del 1982